Секаш — власна назва.

Топоніми

Паредеш-Секаш — парафія.

Секаш (комуна) — комуна.
 Секаш (Тіміш) — село.
 Секаш (Арад) — село.